The Amphitheater steht für:

geografische Objekte in Antarktika:
 The Amphitheatre (Grahamland), Talkessel am Northeast-Gletscher
 The Amphitheatre (Viktorialand), Talkessel in der Royal Society Range

Sonstiges:
 The Amphitheatre (Chicago), Veranstaltungsstätte in Chicago, Illinois